Rätzlingen (Landkreis Börde), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Rätzlingen (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen